Дитина Розмарі — фільм режисера Романа Поланскі.
 Дитина Розмарі — роман американського письменника Айра Левіна.
 Дитина Розмарі — четверта серія другого сезону серіалу 30 потрясінь.
 Дитина Розмарі — італійська музична група напрямку Індастріал.